Der Lexus RZ ist ein vollelektrisches Sports Utility Vehicle der Toyota-Premiummarke Lexus. Sowohl in der Größe als auch bei der Leistungsabgabe ist es dem Lexus RX mit Hybridantrieb sehr ähnlich. Technisch basiert es jedoch auf dem Toyota bZ4X bzw. Subaru Solterra. Es ist seit dem 20. April 2022 in Deutschland online reservierbar und soll im Frühjahr 2023 in den Handel kommen.

Technik 
Wie der BZ4X nutzt der RZ die e-TNGA-Plattform und einen 71,4-kWh-Akku. Die WLTP-Reichweite gibt der Hersteller mit rund 400 km an. Im Gegensatz zu den Schwestermodellen ist der RZ immer mit Allradantrieb ausgestattet, der durch einen Elektromotor je Achse realisiert wird. Die Leistungsdaten zeigen eine Kombination aus der Version mit Frontantrieb aus dem bZ4X mit 150 kW (204 PS) und dem Elektromotor an der Hinterachse mit 80 kW (109 PS). Die Gesamtleistung beträgt dementsprechend 230 kW (313 PS) und liegt damit oberhalb des Toyota. Ein Vergleich mit dem RX 450h wiederum erklärt die Nomenklatur RZ 450e, da dieser ebenfalls 230 kW (313 PS) bietet. Aus dem bZ4X übernimmt Lexus die Option zum Steer-by-Wire-Lenksystem und das Lenkrad im „Yoke“-Design.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombi
Elektroautomodell